La rue de Neuilly peut désigner :

 Rue de Neuilly à Clichy ;
 Rue de Neuilly à Villemomble.

Neuilly